Béla Kovács :
  (1908-1959), homme politique hongrois
 Béla Kovács (1937-2021), clarinettiste hongrois
 Béla Kovács (né en 1960), homme politique hongrois
 Béla Kovács (né en 1977),  footballeur hongrois